«Мужики́!..» — советский художественный фильм, один из лидеров кинопроката 1982 года. Лучший фильм 1982 года по опросу журнала «Советский экран».

Сюжет 
Павел Зубов (Александр Михайлов) живёт и работает в заполярном городе Никель. Он приехал туда 12 лет назад, сразу после завершения срочной службы в армии, даже не заглянув в родное село, где его ждала невеста Настя. Дело в том, что Павел получил от матери письмо, из которого узнал, что Настя изменила ему и ждёт ребёнка неизвестно от кого. Именно поэтому он не вернулся домой и остался работать на Севере.

Телеграмма о тяжёлой болезни отца заставляет его посетить родителей. Оказывается, с отцом всё нормально (он просто пошёл на хитрость, чтобы вынудить сына приехать). А вот Настя недавно умерла, оставив сиротами троих детей. Мать признаётся Павлу, что ошиблась, отправляя то злополучное письмо. Настя любила Павла и именно от него родила дочь Полину. Позже, выйдя замуж за художника-пьяницу, Настя родила сына Павлика и взяла из роддома брошенного ребёнка, Стёпку. Художник Пётр, отчим Полины и отец маленького Павлика, спился и давно уже оставил семью, взрослых трудоспособных родственников у детей нет, родителям Павла детей на воспитание не отдают (слишком пожилые). Детей ждёт жизнь в детских домах, скорее всего в разных, так как Павлик и Степка ещё дошкольники, к тому же Стёпка в свои четыре года не разговаривает, хотя прекрасно слышит, всё понимает и не имеет никаких органических дефектов, мешающих ему говорить, но его должны будут отправить в специальный детский дом. Представитель органов опеки настаивает на срочном оформлении детей в детские дома, ведь на девочке лежат все заботы по домашнему хозяйству и братьях, а дети не могут жить одни. Павел принимает решение забрать дочку с собой на Север, но Полина твердо заявляет, что одна не поедет и с братьями разлучаться не может. И если их отправят в детские дома, то это хотя бы неподалёку, чтобы она могла с ними видеться.

Павлу нелегко даётся решение взять на себя ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двоих мальчишек. Оформив необходимые документы, Павел везёт на Север не только детей, но и собаку. Вернувшись в свою квартиру в Никеле, он увидел, что женщина, живущая с ним (Тамара) ушла от него, несмотря на то, что в телефонном разговоре он сказал только о том, что привезёт дочь, не упоминая о мальчиках. Полина называет Зубова папой, а Стёпка после шока, вызванного атакой своры собак во дворе, внезапно заговорил. Друзья Павла помогают устроиться детям в быту. Таким образом, лишившись личного счастья, Павел Зубов обрёл родительское.

В ролях 
 Александр Михайлов — Павел Зубов
 Ирина Иванова — Полина
 Михаил Бузылёв-Крэцо — Стёпа
 Пётр Крылов — Павлик
 Пётр Глебов — Матвей Егорович Зубов, отец Павла
 Вера Альховская — Полина Захаровна, мать Павла
 Александр Павлов — Сергей
 Анатолий Солоницын — Пётр, художник, отец Павлика
 Мария Андрианова — тётя Устюша
 Светлана Тормахова — инспектор социальной службы
 Леонард Варфоломеев — Роман Гаврилович, председатель колхоза
 Татьяна Махова — Вера Ивановна, проводница
 Афанасий Кочетков — дядя Гриша
 Алексей Михайлов — Лев Шамрай
 Дмитрий Бузылёв — Арслан Асанов
 Вера Лескова — продавщица

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Валентин Михайлов (Дьяченко), Искра Бабич
 Режиссёр: Искра Бабич
 Оператор: Сергей Зайцев
 Художник: Василий Голиков
 Художник по костюмам: Наталья Иванова
 Композитор: Владимир Комаров

Места съёмок 
Основные сцены фильма снимались в селе Татарка, в окрестностях Ставрополя, съёмки также проводились в Ставрополе, Невинномысске.

Сцена посадки в автобус у аэропорта города Никеля снималась в Москве у дома 2 корпус 3 на ул. Большая Черёмушкинская.

Сцена с нападением собак в финале фильме снималась в Москве во дворе дома 91 корпус 1 по улице Профсоюзной.

Песни в фильме 
В фильме звучат песни:
 Шуточная песня геологов «Болото» (поёт молодёжь под гитару на вокзале)
 Песня «Раскинулось море широко» (поют под гитару друзья Зубова)

Награды и премии 
 Лидер проката (1982, 2-е место) — 38,4 миллионов зрителей.
 Лучший фильм 1982 года, Александр Михайлов — лучший актёр года — по опросу журнала «Советский экран».
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых в 1983 году.
 премии на кинофестивалях в Западном Берлине и Ванкувере.

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке
Лидеры советского кинопроката